Kostelů zasvěcených svaté Kateřině Alexandrijské je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Praha)

Středočeský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Dolní Bousov)
 Kostel svaté Kateřiny (Choteč)
 Kostel svaté Kateřiny (Chrást nad Sázavou)
 Kostel svaté Kateřiny (Jeníkov)
 Kostel svaté Kateřiny (Pavlíkov)
 Kostel svaté Kateřiny (Tetín)
 Kostel svaté Kateřiny (Višňová)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Milovice)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Mšec)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Velvary)

Jihočeský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Hořice na Šumavě)
 Kostel svaté Kateřiny (Jindřichův Hradec)
 Kostel svaté Kateřiny (Kestřany)
 Kostel svaté Kateřiny (Mlýny)
 Kostel svaté Kateřiny (Nová Bystřice)
 Kostel svaté Kateřiny (Nová Ves u Mladé Vožice)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Volary)

Plzeňský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Hartmanice)
 Kostel svaté Kateřiny (Nalžovské Hory)
 Kostel svaté Kateřiny (Svatá Kateřina, okres Tachov)

Karlovarský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Krásno)
 Kostel svaté Kateřiny (Křižovatka)
 Kostel svaté Kateřiny (Libá)
 Kostel svaté Kateřiny (Olšová Vrata)

Ústecký kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Bořislav)
 Kostel svaté Kateřiny (Hora Svaté Kateřiny)
 Kostel svaté Kateřiny (Chomutov)
 Kostel svaté Kateřiny (Chouč)
 Kostel svaté Kateřiny (Kněžice)
 Kostel svaté Kateřiny (Medvědice)
 Kostel svaté Kateřiny (Obora)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Dolní Podluží)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Libotenice)

Liberecký kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Nové Město pod Smrkem)
 Kostel svaté Kateřiny (Vlastibořice)
 Kostel svaté Kateřiny (Vysoké nad Jizerou)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Mříčná)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Sloup v Čechách)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Stráž nad Nisou)

Královéhradecký kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (České Meziříčí)
 Kostel svaté Kateřiny (Kačerov)
 Kostel svaté Kateřiny (Mladé Buky)
 Kostel svaté Kateřiny (Zlatá Olešnice)

Pardubický kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Horní Roveň)
 Kostel svaté Kateřiny (Hradec nad Svitavou)
 Kostel svaté Kateřiny (Kunčice)
 Kostel svaté Kateřiny (Písečná)
 Kostel svaté Kateřiny (Staré Město)
 Kostel svaté Kateřiny (Vítějeves)
 Kostel svaté Kateřiny (Vranová Lhota)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Chrudim)

Kraj Vysočina 
 Kostel svaté Kateřiny (Havlíčkův Brod)
 Kostel svaté Kateřiny (Herálec)
 Kostel svaté Kateřiny (Počátky)
 Kostel svaté Kateřiny (Polná)
 Kostel svaté Kateřiny (Slavíkovice)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Stříbrné Hory)

Jihomoravský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Mutěnice)
 Kostel svaté Kateřiny (Starovičky)
 Kostel svaté Kateřiny (Svatá Kateřina, okres Blansko)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Bavory)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Ketkovice)

Olomoucký kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Olomouc)
 Kostel svaté Kateřiny (Uhelná)
 Kostel svaté Kateřiny (Vilémov)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Bílá Lhota)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Vidnava)

Moravskoslezský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Horní Benešov)
 Kostel svaté Kateřiny (Klimkovice)
 Kostel svaté Kateřiny (Krasov)
 Kostel svaté Kateřiny (Opava)
 Kostel svaté Kateřiny (Ostrava)
 Kostel svaté Kateřiny (Rešov)
 Kostel svaté Kateřiny (Slezské Rudoltice)
 Kostel svaté Kateřiny (Sosnová)
 Kostel svaté Kateřiny (Stachovice)
 Kostel svaté Kateřiny (Stránské)
 Kostel svaté Kateřiny (Štěpánkovice)
 Kostel svaté Kateřiny (Štramberk)
 Kostel svaté Kateřiny (Vendryně)

Zlínský kraj 
 Kostel svaté Kateřiny (Boršice u Blatnice)
 Kostel svaté Kateřiny (Kašava)
 Kostel svaté Kateřiny (Kelč)
 Kostel svaté Kateřiny (Lidečko)
 Kostel svaté Kateřiny (Prusinovice)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Zubří)

Zaniklé kostely 
 Kostel svaté Kateřiny (Dolany) – zbořen v roce 1966
 Kostel svaté Kateřiny (Znojmo) – zaniklý
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Merboltice) – zbořen v roce 1975
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Mladá) – zbořen na počátku 20. století
 Kostel a klášter svaté Kateřiny Alexandrijské (Dechtice)

Spoluzasvěceno 
 Kostel svaté Kateřiny a Panny Marie Růžencové
 Kostel svaté Barbory (Světlá Hora)
 Kostel svaté Kateřiny (Vrbice)

Další země 

 Kostel svaté Kateřiny (Brusel)

 Katedrála svaté Kateřiny (Alexandrie)

 Kostel svaté Kateřiny (Hosby)
 Kostel svaté Kateřiny (Muhu)

 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Honfleur)

 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské a dominikánský klášter ve Splitu

 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Pisa)

 Kostel svaté Kateřiny (Betlém)

 Kostel svaté Kateřiny (Cięcina)
 Kostel svaté Kateřiny (Pielgrzymowice)
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Sierakowice)

 Kostel svaté Kateřiny (Petrohrad)

 Kostel svaté Kateřiny (Banská Štiavnica)
 Kostel svaté Kateřiny (Holumnica)
 Kostel svaté Kateřiny (Lozorno)

Související články 
 Kostel svaté Kateřiny Sienské
 Kaple svaté Kateřiny
 Rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě
 Rotunda svaté Kateřiny (Česká Třebová)

Externí odkazy